Vermeer ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Vermeer (1922–2013), niederländischer Fußballspieler
 Gary Vermeer, US-amerikanischer Erfinder der Ballenpresse und Gründer der Vermeer Company
 Hans J. Vermeer (1930–2010), deutscher Sprachwissenschaftler
 Jan Vermeer (auch Jan Vermeer van Delft oder Johannes Vermeer) (1632–1675), niederländischer Barock-Maler
 Jan Vermeer (Zoodirektor) (* 1969), niederländischer Zoodirektor und Primatenforscher
 Jan Vermeer van Haarlem I (1600–1670), niederländischer Landschaftsmaler
 Jan Vermeer van Haarlem II (1628–1691), niederländischer Landschaftsmaler
 Jan Vermeer van Haarlem III (1656–1705), niederländischer Maler
 Jan Vermeer van Utrecht (1640–1692), niederländischer Maler, siehe Johann van der Meer
 Kenneth Vermeer (* 1986), niederländischer Fußballtorhüter
 Manuel Vermeer (* 1961), deutscher Sinologe und Dozent
 Pieter A. Vermeer (* 1944), niederländischer Bauingenieur
 Sanne Vermeer (* 1998), niederländische Judoka

Vermeer steht für:

 (4928) Vermeer, ein Asteroid
 Vermeer (Spieleserie), eine Computerspielserie
 Vermeer (Landmaschinen), ein US-amerikanischer Landmaschinenhersteller
 Vermeer (Likör), ein Likör von Vermeer Spirits Ltd, London
den Codenamen von AMDs Desktop CPUs auf Zen 3 Basis

Siehe auch:

 Vermeersch